Il doppio maschile del President's Cup 2012 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2012.

Konstantin Kravčuk e Denys Molčanov erano i detentori del titolo e hanno battuto in finale Karol Beck e Kamil Čapkovič 6–4, 6–3.

Teste di serie

  Konstantin Kravčuk /  Denys Molčanov (Campioni)
  Andrej Golubev /  Jurij Ščukin (quarti di finale)

  Yuki Bhambri /  Divij Sharan (semifinali)
  James Cluskey /  Fabrice Martin (semifinali)

Tabellone

Note 
 

President's Cup 2012